Kononen est un nom de famille finlandais, porté notamment par les personnes suivantes :

 Seppo Kononen (1945-), journaliste
 Valentin Kononen (1969-), marcheur sportif
 Elina Kononen (1986-), joueuse de squash
 Silvia Kononen (2001-), danseuse de ballet